Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1997, facente parte dell'ATP Tour 1997, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Richard Fromberg che hanno battuto in finale Thomas Buchmayer e Thomas Strengberger 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 David Adams /  Menno Oosting (secondo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

 Pablo Albano /  Àlex Corretja (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Dave Randall /  Jack Waite (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1997